Benson and Hedges Masters 1992 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 10-16 lutego 1992 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Stephen Hendry, który finale pokonał Johna Parrotta, broniąc tym samym tytuł.

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1991/1992

1992 w sporcie
Masters